Pułki artylerii noszące numer „28”:

Wojska Polskiego:
 28 Pułk Artylerii Polowej (1921–1931) → 28 Pułk Artylerii Lekkiej (1932–1939)
 28 Pułk Artylerii Pancernej (1944–1949)

Austro-węgierski:
 28 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 28 (1908–1916) → Pułk Haubic Polowych Nr 2 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 102 (1918)
 Pułk Armat Polowych Nr 8 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 28 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 28 (1918)
 Pułk Armat Polowych Nr 7 (1908–1916) → Pułk Haubic Polowych Nr 28 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 128 (1918)